Асла́н Юсу́пович Цива́дзе (род. 20 января 1943 года, Батуми) — советский и российский . Доктор химических наук, профессор, академик Российской академии наук (2003; член-корреспондент с 1997). Лауреат Государственной премии РФ (2000). Иностранный член Академии наук Грузии.

Биография 
В 1966 году окончил Грузинский политехнический институт им. В. И. Ленина и начал работать инженером, затем старшим научным сотрудником в ВНИИ оптико-физических измерений в Москве. В 1970 году защитил кандидатскую диссертацию (на тему «Исследования ИК-спектров поглощения координационных соединений некоторых металлов с группами XCN (X-O, S, Se)») и перешёл в Институт общей и неорганической химии АН СССР. В 1978 году защитил докторскую диссертацию на тему «Спектрохимия амидокомплексов металлов». С 1982 года — заведующий лабораторией новых физико-химических проблем ИОНХ АН СССР, с 1999 года — заместитель директора ИОНХ РАН. С 2002 года — директор Института физической химии и электрохимии РАН; заведующий кафедрой неорганической химии МИТХТ. С 2013 года — академик-секретарь Отделения химии и наук о материалах РАН. Главный редактор журнала «Электрохимия».

Основные труды 
 Координационные соединения металлов с краун-лигандами / А. Ю. Цивадзе, А. А. Варнек, В. Е. Хуторский. М.: Наука, 1991
 Физическая химия адсорбционных явлений / А. Ю. Цивадзе и др. М.: Граница, 2008
 Теоретические и экспериментальные методы химии растворов (Серия «Проблемы химии растворов») / Коллективная монография. Отв. ред. А. Ю. Цивадзе. М.: Проспект, 2011
 Химия актинидных наночастиц / А. Ю. Цивадзе, Г. В. Ионова, С. П. Ионов, В. К. Михалко, Г. А. Герасимова. М.: Граница, 2015

Почётные звания 
 звание «Почётный профессор Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева» (2008)

Примечания

Ссылки 
 
 Поздравление А. Ю. Цивадзе с 70-летием на сайте РАН
 А. Ю. Цивадзе  на сайте МИТХТ
 Историческая справка на сайте Архива РАН

Лауреаты Государственной премии РФ в области науки и техники
Химики СССР
Химики России
Выпускники Грузинского технического университета
Преподаватели МИТХТ
Преподаватели факультета наук о материалах МГУ
Директора ИФХЭ имени А. Н. Фрумкина РАН
Лауреаты премии имени Л. А. Чугаева
Лауреаты Государственной премии Грузии
Иностранные члены Академии наук Грузии
Почётные профессора Российского химико-технологического университета
Награждённые Золотой медалью имени Д. И. Менделеева